Panhuis (Mechelen), een voormalige brouwerij
Panhuis (Veenendaal), een sportcomplex
Panhuis (brouwerij)